Лукаш Длоухи и Пол Ханли защитават титлите си, но не участват заедно.Длоухи играе заедно с Марсело Тело (губят в първия кръг от Томи Хаас и Радек Щепанек), докато Ханли играе с Джейми Мъри (елиминирани на четвъртфиналите от Робърт Линдщет и Хория Течау).

Поставените под номер едно Макс Мирни и Даниел Нестор печелят титлата, след като побеждават на финала вторите в схемата Юрген Мелцер и Филип Пецшнер.

Поставени двойки 

  Макс Мирни /  Даниел Нестор (Шампиони)
  Юрген Мелцер /  Филип Пецшнер (Финал)

<li> Робърт Линдщет /  Хория Течау (Полуфинали)
<li> Айсам-ул-Хак Куреши /  Джийн-Жулиен Рохер (Първи кръг)

Схема

Източници 
 Схема на турнира

ATP Световен Тур 2012
Бризбън Интернешънъл